Polystoechotidae är en familj av insekter. Polystoechotidae ingår i ordningen nätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polystoechotidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Polystoechotidae